Hugbert (hertog), tussen 724 - 736 hertog van Beieren
 Hugbert (Bosoniden) (ca. 815 - 864/866), edelman in het westen van Zwitserland en in de Provence